Sevigny ist der Familienname folgender Personen:
 Chloë Sevigny (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin und Modell

Siehe auch:
 Sévigny (Begriffsklärung)
 Servigny